

Cinema 
 Brood - La covata malefica (The Brood) – film del 1979 diretto da David Cronenberg

Musica 
 The Brood – gruppo musicale crossover thrash statunitense 
 The Brood – album dei The Brood del 1986

Wrestling 
 The Brood – stable della World Wrestling Federation